Lorenzo Musante – organaro italiano
 Tony Musante – attore statunitense